Pape se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Pape
 Georg Carl Pape